

Пшецлавиці — село в гміні Оборники-Шльонські Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пшецлавиці — село в гміні Журавіна Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства